ar-Raschid (auch al-Raschid) ist der Name folgender muslimischen Herrscher:

 Hārūn ar-Raschīd (um 763–809), Kalif der Abbasiden in Bagdad (786–809)
 ar-Raschid (Abbasiden) († 1138), Kalif der Abbasiden in Bagdad (1135–1136)
 Abd al-Wahid II. ar-Raschid, Kalif der Almohaden in Marokko (1232–1242)
 Mulai ar-Raschid († 1672), Sultan der Alawiden in Marokko (1663–1672)

ar-Raschid ist der Familienname folgender Personen:
 Nasser ar-Raschid (* 1937), saudi-arabischer Bauunternehmer

Siehe auch:
 Raschid